Кишкунхалашский район () — район медье Бач-Кишкун, Венгрия. В состав района входит 9 населённых пунктов, в которых проживает 45 999 жителей.

Населённые пункты 

Районы Бач-Кишкуна